Ватажок:

 Ватажок — той, хто керує ватагою.
 «Ватажок» — анімаційний фільм 1978 року.

Посилання